Die Open Sud de France 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Oktober 2010 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die Bank Austria TennisTrophy sowie in St. Petersburg die St. Petersburg Open gespielt, die genau wie die Open Sud de France zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Ivan Ljubičić, der in diesem Jahr erneut bis ins Finale vordrang. Dort unterlag er dem Lokalmatador Gaël Monfils in drei Sätzen mit 2:6, 7:5 und 1:6. Dies war der erste Sieg in diesem Jahr für Monfils und sein dritter insgesamt. Im Doppel war das französische Duo Julien Benneteau und Nicolas Mahut Titelverteidiger, sie nahmen jedoch nicht mehr gemeinsam am Turnier teil. Während Benneteau gar nicht mehr teilnahm, schied Mahut mit Arnaud Clément in der ersten Runde aus. Im Finale gewann das Duo Stephen Huss und Ross Hutchins gegen Marc López und Eduardo Schwank in drei Sätzen. Für Huss war dies der vierte und letzte Titel seiner Karriere, Hutchins gewann seinen zweiten Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 650.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 575.250 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eingetreten waren, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 69 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 67 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 70 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Pérols